Plusieurs enceintes sportives portent le nom d'Athletic Park. On compte parmi celles-ci :
 au Canada :
 l'Athletic Park de Medicine Hat, en Alberta ;
 l'Athletic Park de Vancouver, en Colombie-Britannique ;
 aux États-Unis :
 l'Athletic Park de Buffalo, dans l'État de New York ;
 l'Athletic Park de Duluth, au Minnesota ;
 l'Athletic Park de Greensburg, en Pennsylvanie ;
 l'Athletic Park d'Indianapolis, dans l'Indiana ;
 l'Athletic Park de Kansas City, au Missouri ;
 l'Athletic Park de Los Angeles, en Californie ;
 l'Athletic Park de Milwaukee, au Wisconsin ;
 l'Athletic Park de Minneapolis, au Minnesota ;
 l'Athletic Park de Philadelphie, en Pennsylvanie ;
 l'Athletic Park de Washington, D.C. ;
 l'Athletic Park de Wausau, au Wisconsin ;
 en Nouvelle-Zélande :
 l'Athletic Park de Wellington.